«Зенит» (с 1938 года) — советский футбольный клуб из Ленинграда, существовавший с 1924 по 1939 год. Представлял Обуховский завод (в 1922—1992 годах — «Большевик»).

Названия 
 1924: «Володарский район»
 1925—1937: «Большевик»
 1938—1939: «Зенит»

История 
В 1924 году на заводе «Большевик» появилась команда под названием «Володарский район». В сентябре в первом матче 23 первенства Ленинграда, проходившего по олимпийской системе, проиграла команде Ленинградского уезда. C 1925 года команда стала называться «Большевик», в 1936 году была передана в ведение новообразованного ДСО «Зенит».

До 1937 года команда играла в первенстве Ленинграда. В 1937 году «Большевик» выиграл звание чемпиона ВЦСПС, что дало ему право выступать в первенстве СССР. В 1938 году под руководством Михаила Юденича клуб, ставший называться «Зенитом», занял 22-е место и вылетел в группу «Б», где на следующий год занял также 22-е место, после чего был расформирован.

До 1924 года в футбольной лиге Петербурга выступала команда «Мурзинка», за которую играли рабочие и служащие Обуховского завода.

Известные тренеры 
  Глеб Рябиков
  Михаил Юденич

Известные футболисты 

 Сергей Аверин
 Евгений Архангельский
 Сергей Валькер
 Алексей Вахлаков
 Гавриил Галицкий
 Генрих Головня
 Вадим Добрынин
 Константин Ефимов
 Николай Козловский
 Алексей Лебедев
 Леонид Норицын
 Евгений Одинцов
 Алексей Поставнин
 Борис Рулёв
 Борис Смыслов
 Сергей Строков
 Александр Фесенко
 Илья Эвранов

Результаты выступлений

Литература

Примечания

Ссылки 
 «Зениту» — 85. К юбилею команды. Часть 1
 Из истории «Зенита»: год 1940-й, часть 1
 Из истории «Зенита»: год 1940-й, часть 2
 Год основания Зенита 1925 ??? или 1914 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Санкт-Петербурга